Hermann Pflaume ist der Name folgender Personen:

* Hermann Eberhard Pflaume (1869–1921), deutscher Architekt
 Hermann Otto Pflaume (1830–1901), deutscher Architekt